Геммерлинг — фамилия.

Известные носители:
 Геммерлинг, Владимир Васильевич (1880—1954) — российский и советский почвовед.
 Геммерлинг, Иоахим (1901—1980) — немецкий ботаник.
 Геммерлинг, Ольга Эмильевна (1907 — ?) — советский художник-мультипликатор.